«Арена» — телевизионная спортивно-публицистическая программа, выходившая в эфир в 1989—1991 годы на второй программе Центрального телевидения СССР.

История 
6 апреля 1989 года программа впервые вышла в эфир. В первый выпуск вошли: страница об истории спорта и зарождении профессионализма, дискуссия между Гарри Каспаровым и Сергеем Бубкой на тему «спорт и личность», очерк об Игоре Петрове (г. Николаев), потерявшем ногу во время службы в армии — так в передаче подняли тему спорта среди инвалидов. Программа выходила в прямом эфире, была возможность обратной связи — зрители звонили с вопросами гостям студии на многоканальный телефон.
Периодичность выпусков: дважды в месяц. Время выхода: 19:00—21:00, с перерывом на телепередачу «Спокойной ночи, малыши!».

В 1990 году изменился формат программы, хронометраж выпуска сократился примерно до 50 минут. В каждой передаче так же в студию приглашался гость, реже — несколько гостей. Обсуждалась определённая тема или известная личность. Например, в архиве Гостелерадиофонда сохранились выпуски о первом советском радиокомментаторе Вадиме Синявском, о футбольных фанатах, о советских олимпийских спортсменах. В 1990 году в эфире программы вышло эксклюзивное интервью с хоккейным тренером Анатолием Тарасовым.

31 мая 1991 года вышел последний выпуск программы. Ведущие Анна Дмитриева и Сергей Ческидов поприветствовали телезрителей в прямом эфире и представили их вниманию записанное ранее интервью с Виктором Тихоновым, тренером сборной СССР по хоккею с шайбой.

Впоследствии программа с тем же названием в формате обзора актуальных спортивных событий или тележурнала о спорте выходила на РТР с 1993 по 2000 годы (в том числе в 1999—2000 годах как «Арена-спорт») и на ТВЦ с 2003 по 2006 годы.

Значение 
Программа пользовалась популярностью не только у любителей спорта. О значении и влиянии «Арены» в профессиональной среде говорит факт, что в 1989 году Марат Грамов, председатель Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, был снят с должности после неудачного выступления в прямом эфире программы. Дмитриева вспоминает:
После того эфира всем стало ясно, какой же Грамов убогий начальник. Не мог внятно ответить ни на один вопрос. Мало того что ничего не понимал в спорте, так и говорить не умел. Его беспомощность и некомпетентность были настолько на ладони, что Грамова сняли на следующий же день.

Примечания

Ссылки 
 Выпуски программы из архива Гостелерадиофонда. (видео)

Телепередачи СССР по алфавиту
Спортивные программы Центрального телевидения
Телепередачи, запущенные в 1989 году
Телепередачи, закрытые в 1991 году